Guillem I de Normandia (893 – 942), comte de Rouen i jarl dels normands (927-942)
 Guillem II de Normandia (1027/1028 - 1087), Duc de Normandia (1035 - 1087), i rei d'Anglaterra (1066- 1087)
 Guillem de Normandia o Guillem Cliton (1127-1128), comte pretendent de Flandes
 Guillem de Normandia o Guillem d'Arques (~1026-~1054), comte d'Arques